Рудица — река в России, протекает по Ленинградской области, впадает в Лопухинку.

Примечания 

Бассейн Ковашей
Реки Ленинградской области